Спиндола () — испанская фамилия. Известные носители:
 Рейес Спиндола, Патрисия (род. 1953) — мексиканская актриса, режиссёр и продюсер.
  (1860—1922) — мексиканский писатель и журналист.